Stone County er navnet på flere counties i USA:

 Stone County, Arkansas
 Stone County, Mississippi
 Stone County, Missouri